Mercatone Uno – catena di ipermercati italiana
In ambito ciclistico, con Mercatone Uno ci si può riferire a due diverse squadre sponsorizzate dall'azienda omonima:
Mercatone Uno – attiva tra il 1992 e il 1995;
Mercatone Uno – attiva tra il 1997 e il 2003, capitanata da Marco Pantani.